Engels voetbalkampioenschap 1957/58 - ook bekend als Premier League
 Premier League 1958 (Ghana)